Illingen (Baden-Württemberg) : municipi alemany de Baden-Württemberg
 Illingen (Saarland) : municipi alemany de Saarland

Altres 
 Elchesheim-Illingen : municipi alemany de Baden-Württemberg